Azande – lud afrykański,
 Azande – wyżyna w środkowej Afryce,
 język pazande z grupy adamawa-ubangi.